Доллонд — фамилия. Известные носители:
 Доллонд, Джон (1706—1761) — английский оптик.

 Доллонд, Петер (1731—1821) — английский бизнесмен, производитель оптических систем, изобретатель апохромат, сын Джона Доллонда.

Топоним 
 Доллонд (лунный кратер) () — маленький ударный кратер в центральной области видимой стороны Луны.